A 2015-ös úszó-világbajnokságon a férfi 10 kilométeres hosszútávúszás versenyszámának döntőjét Kazanyban rendezték. A győztes Jordan Wilimovsky lett.

Végeredmény

Források
 Végeredmény (pdf)

Hosszútávúszás a 2015-ös úszó-világbajnokságon